Финал Кубка Либертадорес 2011 — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 2011, 52-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 15 и 22 июня 2011 года между уругвайским «Пеньяролем» и бразильским «Сантосом». «Пеньяроль» в 10-й раз принимал участие в финальных матчах турнира, одержав до того победу пять раз и проиграв четыре раза, в последний раз в 1987 году. «Сантос» в 4-й раз принимал участие в финальных матчах турнира, одержав до того победу три раза и проиграв один раз, в последний раз в 2003 году.

Обе команды вышли в плей-офф, заняв вторые места в своих группах. По пути к финалу «Пеньяроль» обыграл бразильский «Интернасьонал», действующего победителя Кубка Либертадорес, чилийскую «Универсидад Католику» и аргентинский «Велес Сарсфилд», тогда как «Сантос» выбил мексиканскую «Америку», колумбийский «Онсе Кальдас» и парагвайский «Серро Портеньо».

В первом финальном матче 15 июня на «Сентенарио» команды разошлись миром со счётом 0:0.

В ответном матче 22 июня на «Пакаэмбу» первый гол забили лишь в начале второго тайма: за «Сантос» на 47-й минуте отличился Неймар. На 69-й минуте бразильцы развил успех, на этот раз забил защитник Данило. Уругвайцев хватил лишь на один мяч в оставшееся время: на 80-й минуте Дурвал срезал мяч в собственные ворота. В результате «Сантос» в третий раз выиграл Кубок Либертадорес. В качестве победителя «Сантос» представлял КОНМЕБОЛ на клубном чемпионате мира 2011, где в финале был разгромлен испанской «Барселоной» со счётом 0:4.

Дорога к финалу

Правила 
Финал играется в два матча: дома и в гостях. Команда, набравшая по итогам группового этапа наибольшее количество очков, играет ответный матч дома. Команда, которая набирает наибольшее количество очков после двух матчей — три очка даются за победу, одно за ничью и ноль за поражение — становится победителем турнира. Если после двух матчей обе команды имеют равное количество очков, побеждает команда с лучшей разницей голов. Если у обе команды имеют одинаковую разницу голов, правило гола, забитого в гостях, не применяется, как в остальном турнире. Назначается дополнительное время, которое состоит из двух таймов по 15 минут. Если по-прежнему счёт равный, то назначается серия послематчевых пенальти.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

2011
Кубок Либертадорес 2011
Матчи ФК «Сантос»
Матчи ФК «Пеньяроль»